Masuhr ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Masuhr (1938–2015), deutscher Maler, Schriftsteller, Typograf, Reisender und Übersetzer lateinamerikanischer Lyrik
 Karl F. Masuhr (* 1939), deutscher Neurologe, Psychiater, Buchautor und Galerist

Siehe auch:
 Masur
 Mazur